Luis de Borbón-La Marche (1376 - Tours; 21 de diciembre de 1446), fue un noble francés, segundo hijo de Juan I de La Marche y de Catalina de Vendôme. A la muerte de su padre en 1393 él le sucedió como conde de Vendôme, mientras que su hermano Jaime, se quedó con La Marche y Castres.

Biografía 
Durante los años inmediatos a la muerte de su padre compartió el trono con su madre. 

En su juventud luchó en Inglaterra a favor del futuro Enrique IV contra el entonces rey, Ricardo II y a su regreso fue persona de confianza del duque de Orleans.

Murió en la ciudad de Tours en 21 de diciembre de 1446.

Descendencia 
En el año 1424 se casó con Blanche Roucy, hija del conde Hugo de Roucy, que falleció el 22 de agosto de 1424 y con la cual no tuvo descendencia.

Ese mismo año de 1424 contrajo matrimonio en Rennes con Juana de Laval (1406-1468), hija de Jean de Montfort (1385-1414), quien tomó el nombre de Guy XIII de Laval y Anne de Laval (1385-1466), con la que tuvo tres hijos:

 Catalina de Borbón (n. 1425; fallecida joven)
 Gabriela de Borbón (n. 1426; fallecida joven)
 Juan de Borbón (1428-1478),conde de Vendôme

Antes, en 1420, durante una época en la que estuvo en cautiverio en Inglaterra, engendró un hijo ilegítimo, también llamado Juan (1420-1496). Éste finalmente sería legitimado por el rey y terminaría siendo el responsable de la captura de Juana de Arco en las afueras de Compiègne.

Enlaces externos 

Nobles de Francia del siglo XIV
Nobles de Francia del siglo XV
Condes y duques de Vendôme (casa de Borbón)